Mezi propylbenzeny patří tyto organické sloučeniny:

 propylbenzen (dříve též n-propylbenzen)
 izopropylbenzen (systematicky (propan-2-yl)benzen) neboli kumen, izomer s rozvětveným postranním řetězcem